Мердок има више значења:
 Мердок (Минесота)
 Мердок (Небраска)